Il ponte dei sospiri, film diretto da Domenico Gaido (1921)
Il ponte dei 
sospiri, film diretto da Mario Bonnard (1940)
Il ponte dei sospiri, film diretto da Carlo Campogalliani e Piero Pierotti (1964)
Sul ponte dei sospiri, film diretto da Antonio Leonviola (1952)

Pagine correlate 
Ponte dei Sospiri